Рорайма:

 Рорайма — штат на севере Бразилии. Административный центр — город Боа-Виста. 
 Рорайма — столовая гора (тепуи) в Южной Америке.